Castella kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Castella, Département du Lot-et-Garonne,

Italien 

 Le Castella, ort, Kalabrien, Provincia di Crotone, 

Robotskapade Italienförgreningar